Dichloroeten – związek chemiczny należący do węglowodorów nienasyconych (alkeny). Zawiera 2 atomy węgla, 2 atomy chloru oraz 2 atomy wodoru.

Izomery 
 1,1-dichloroeten
 1,2-dichloroeten (cis)
 1,2-dichloroeten (trans)

Właściwości 
 bezbarwna ciecz
 wzór sumaryczny: C2H2Cl2

Chloropochodne węglowodorów
Rozpuszczalniki